Большако́в — російське прізвище. Жіноча форма — Большакова.

Відомі носії 
 Бойков В'ячеслав Григорович (1947) — український музикант, піаніст, педагог.
 Бойков Олександр Володимирович (1975) — російський хокеїст.
 Бойков Олександр Рафаїлович (1975) — російський хокеїст.
 Большаков Володимир Іванович — український матеріалознавець
 Большаков Леонід Наумович — російський літературознавець.
 Большаков Костянтин Аристархович — російський поет, прозаїк.
 Большаков Сергій Петрович — капітан Червоної Армії, Герой Радянського Союзу, учасник Німецько-радянської війни.